Arne E. Holm (1911–2009) – norweski malarz i architekt
 Arne O. Holm (ur. 1956) – norweski dziennikarz i redaktor
 Arne Holm (ur. 1961) – szwedzki lekkoatleta